На Летних Олимпийских играх 2004 в Афинах разыгрывались два комплекта наград в футболе. Матчи проходили с 11 по 28 августа в шести городах Греции.

В мужском турнире победу одержала сборная Аргентины под руководством Марсело Бьелсы, установившая рекорд, не пропустив ни единого мяча в течение всех матчей. Женский турнир вновь выиграла сборная США.

Стадионы 
Олимпийский футбольный турнир принимали шесть городов.

Мужчины

Медалисты 

Футбол на летних Олимпийских играх 2004 (составы, мужчины)

Предварительный раунд

Группа А

Группа B

Группа С

Группа D

Плей-офф

Женщины

Медалисты 

Футбол на летних Олимпийских играх 2004 (составы, женщины)

Предварительный раунд

Группа А

Группа B

Группа С

Плей-офф